Xtopia è il progetto di un edificio di 300 piani che possa funzionare come comunità autosufficiente a Shanghai. Il progetto è stato descritto su Discovery Channel nel programma Ingegneria Estrema. L'edificio è stato pensato per ridurre l'espansione urbana e ridurre l'impatto ambientale della popolazione.

Xtopia ha una base formata a forma di treppiede per combattere la forza del vento e i tremori della terra. Sopra il treppiede, una struttura a forma di X che possa ridurre l'ombreggiatura degli edifici che circondano la torre.

Nelle gambe del treppiede, avranno sede sezioni industriali, nei piani panoramici all'interno della X degli esercizi commerciali e più in alto delle zone residenziali, complete di parchi pubblici e giardini privati per ogni casa. Un intero piano della costruzione, sarà adibito a luogo in cui coltivare frutta e verdura, per poter sfamare gli operai durante la costruzione e per far fronte alle richieste dei futuri residenti del palazzo.

Secondo il progetto, il palazzo avrà un'altezza complessiva di 1600 metri, ed è già stato ribattezzato The mile tower. Xtopia sarà alta tre volte il Shanghai World Financial Center.

Note 

Infrastrutture
Grattacieli non realizzati
Shanghai